La Rovira (Avinyó), masia d'Avinyó
 La Rovira (Camprodon), muntanya de Camprodon, al Ripollès
 La Rovira (Espinelves), masia a Osona
 La Rovira (Gallifa), masia del Vallès Occidental
 La Rovira (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 La Rovira (la Ferreria), indret de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 La Rovira (Moià), masia al Mioanès
 La Rovira (Montmany), masia al Vallès Oriental
 La Rovira (Pinell de Solsonès), masia al Solsonès
 La Rovira (Pinós), masia al Solsonès
 La Rovira (Rupit i Pruit), masia a Osona
 La Rovira (Sagàs), masia al Berguedà
 La Rovira (Sant Julià del Llor i Bonmatí), masia a la Selva
 La Rovira (Sant Pau de Segúries), masia al Ripollès
 La Rovira (Santa Margarida i els Monjos), nucli de població de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 La Rovira (Sant Joan les Fonts), mas prop de Begudà al terme de St. Joan les Fonts (la Garrotxa)
 la Rovira Roja, entitat de població de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
 La Rovira de Cerdans''', masia de Sant Martí de Centelles (Osona)